Sardis se puede referir a:

Lugares
Sardes, capital del antiguo Reino de Lidia, en la actual Turquía.
Sardis (Columbia británica).
Sardis (Alabama).
Sardis City (Alabama).
Sardis (Georgia).
Sardis (Kentucky).
Sardis (Misisipi).
Sardis (Ohio).
Sardis (Tennessee).

Otros
Sinagoga de Sardis.
Sardis Lake (Misisipi)
Sardis Lake (Oklahoma).
Sardi's, restaurante.